Платфо́рма 180 км — упразднённый остановочный пункт на 179,9 км перегона Хийтола — Алхо линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Расположен на территории Хийтольского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия. Предназначался для транспортного обслуживания бригадира пути, который проживал в доме бывшего финского путевого сторожа (). В конце 1970-х годов бригадир пути скончался, но остановка ещё числилась в расписаниях до 1988 года, но пользовались ею исключительно рыбаки, да и то крайне редко. В настоящее время на месте дома обходчика остаются развалины фундамента, а также продуктовый погреб в тридцати метрах от бывшей платформы.

Платформа Куоксъярви 
В 400 метрах южнее дома путевого сторожа и советской платформы 180 км (в сторону Хийтолы, на современном 179,5 км), располагалась платформа Куоксъярви (). Она была открыта 1 сентября 1932 года и обеспечивала транспортное обслуживание многочисленных финских хуторов, объединённых общим названием Kuoksjärvi, разбросанных в радиусе порядка 6 км западнее железнодорожной линии.

Остановочный пункт предназначался для пригородных поездов.

После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР платформа не восстанавливалась.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 180 км на railwayz.info
 Паспорт платформы Куоксъярви на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 180 км на сайте об Октябрьской железной дороге
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола — Янисъярви

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту